Shemonaikha kan syfta på:

Geografi

Kazakstan 

 Shemonaīkha Aūdany, distrikt, Östkazakstan, 
 Sjemonaicha (ort), Östkazakstan, 

Robotskapade Kazakstanförgreningar